Pandolfini ist der Familienname folgender Personen:

 Egisto Pandolfini (1926–2019), italienischer Fußballspieler
 Gianfranco Pandolfini (1920–1997), italienischer Wasserballspieler
 Niccolò Pandolfini (1440–1518), italienischer Kardinal der katholischen Kirche
 Tullio Pandolfini (1914–1999), italienischer Wasserballspieler
 Turi Pandolfini (1883–1962), italienischer Schauspieler